Jacques Galinier, ethnologue français ;
 Joseph Germain Galinier (1814-1888), explorateur français ;
 Pascal Galinier (né en 1959) journaliste français.

Voir aussi 
 Parophasme de Galinier, espèce de passereaux de la famille des Sylviidae.